Edenberg ist der Ortsname von

 Edenberg (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Edenberg (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Edenberg (Gemeinde Mooskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mooskirchen, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Edenberg (Gemeinde Ottendorf), Ortsteil der Gemeinde Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Als Familienname:
 Karl Langer von Edenberg (1819–1887), österreichischer Mediziner

Siehe auch:
 Edenbergen